Distomo-Arachova-Andikyra ist eine Gemeinde in Böotien in der griechischen Region Mittelgriechenland. Sie wurde bei der Verwaltungsreform 2010 aus den früheren Gemeinden Distomo und Arachova und der Ortsgemeinschaft Andikyra gebildet. Die Gemeinde hat eine Fläche von 294,3 km² und 8188 Einwohner. Der Sitz der Gemeinde befindet sich in Distomo.

Verwaltungsgliederung 
Die Gemeinde Distomo-Arachova-Andikyra gliedert sich heute in drei Gemeindebezirke, die drei Stadtbezirke (Ez. gr. Dimotiki Kinotita) und eine Ortsgemeinschaft (Ez. gr. Topiki Kinotita) umfassen (Einwohnerzahlen aus der Volkszählung 2011).

 Gemeindebezirk Andikyra (Δημοτική ενότητα Αντικύρας, 1.537 Einw.)
 Stadtbezirk Andikyra (Δημοτική Κοινότητα Αντικύρας, 1.537)
 Andikyra (η Αντίκυρα, 1.448)
 Agia Sotira (η Αγία Σωτήρα, 0)
 Agios Isidoros (ο Άγιος Ισίδωρος, 89)
 Gemeindebezirk Arachova (Δημοτική ενότητα Αραχώβης, 2.770)
 Stadtbezirk Arachova (Δημοτική Κοινότητα Αραχώβης, 2.770)
 Arachova (η Αράχωβα, 2.657)
 Zemeno Arachova (το Ζεμενό Αράχωβας, 32)
 Livadi (το Λιβάδι, 81)
 Gemeindebezirk Distomo (Δημοτική ενότητα Διστόμου, 3.881), Sitz der Gemeindeverwaltung
 Stadtbezirk Distomo (Δημοτική Κοινότητα Διστόμου, 3.192)
 Distomo (το Δίστομο, 1.589)
 Agios Nikolaos (ο Άγιος Νικόλαος, 25)
 Paralia Distomou (η Παραλία Διστόμου, 1.578)
 Ortsgemeinschaft Stiri (Τοπική Κοινότητα Στειρίου, 689)
 Stiri (το Στείρι, 686)
 Moni Osiou Louka (η Μονή Οσίου Λουκά, 3)

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in Mittelgriechenland